rusalka, vodena vila
 Rusalka (Dvořák), opera Antonína Dvořáka
 Rusalka (Dargomižski), opera Aleksandra Sergejeviča Dargomižskog